Połajewo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
 Połajewo (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Czarnkowsko-Trzcianecki in de gemeente Połajewo
 Połajewo (Kujavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Radziejowski